Anema – rodzaj grzybów
 Anema – rodzaj ryb